

Toponymes 

 Les Deux Frères, deux rochers émergeant à la pointe du Cap Sicié (Var) .

 Les Deux Frères, deux rochers émergeant à Ghazaouet (Algérie).

Artistes 
 2Frères, duo musical folk-rock québécois.

Musique

Album 

 Deux frères, album de PNL sorti en 2019.
 Deux frères, chanson extraite de l'album.

Œuvres de fiction  

Deux frères peut faire référence à :

 Deux Frères, série télévisée québécoise de Anne Boyer, Diane Cailhier et Michel D'Astous diffusée en 1999 à 2001 ;
 Deux Frères, film français de Jean-Jacques Annaud sorti en 2004 ;
 Deux frères, épisode de la série Dr House diffusé en 2007.

Voir aussi